reservoir (epidemiologie),
 reservoir (geologie), een gesteente dat olie en/of gas kan bevatten
 reservoir (thermodynamica), een begrip uit de thermodynamica

Zie ook
 waterreservoir, waterbekken of waterberging
 tank (reservoir)